

Origine 
Lalieu ou Lalieux réfère à un toponyme évoquant un alleu, terre exempte de droits seigneuriaux.

On rencontre ce nom dans le Tarn, mais aussi dans le Nord et en Belgique.

Patronymes

Lalieu 

 Baptiste Lalieu, est le vrai nom de Saule, un auteur-compositeur-interprète belge.
 Olivier Lalieu, historien au Mémorial de la Shoah.

Lalieux 

 Karine Lalieux, femme politique belge.

Variantes 
 Delaleu, Delaleux, Delalieu, Delalieux, Delallieux
 Delaleau, Delalleau, Dellalleau, Delalaux
 Delaliau, Delaliaux
 De Lalou, De Laloux, Delaloup
 De Laloy, De Laloye
 Laleu, Laleux, Lalue, Lalieu, Lalieux, Lallieux, Laliau, Laliaux
 Lalau, Laleau, Lallau
 Lalou, Laloup, Lalout, Laloux
 Laloy, Laloi
 Lalot, Lalo, Lallo, Laloo, Lalloo
 Aloy, Alloy, Allo, Alloo, Allot
 Halot, Hallot, Halloo
 Alou, Allou
 Delaleeuw, Delaleeuwe, Delaleuwe, Laleeuw